Phú An (Tiền Giang)
 Phú An (Gia Lai)
 Phú An (Hậu Giang)
 Phú An (Bình Dương)
 Phú An (Đồng Nai)
 Phú An (Bến Tre)
 Phú An (An Giang)